Un vicaire est sous l'Empire Romain un haut fonctionnaire à la tête d'un diocèse
 Un vicaire est un prêtre catholique.
 Un vicaire est, à l'époque carolingienne, un officier chargé de rendre la justice.
 « Vicaire impérial » est un titre du Saint-Empire romain germanique.
 Un verbe vicaire, ou pro-verbe est un verbe employé pour représenter le contenu notionnel d'un autre verbe.

Patronyme

 Albert Vicaire (1958-), homme politique belge ;
 Antoine Vicaire (1801 – 1889) né à Ambérieu, notaire,  maire d'Ambérieu-en-Bugey, président du comice agricole ;
 Henri Vicaire (1802 – 1865) directeur général des forêts, commandeur de la légion d'honneur, frère du précédent ;
 Henri Vicaire (1837 – 1920) notaire, conseiller général du canton d'Ambérieu-en-Bugey (1871 – 1880), maire d'Ambérieu-en-Bugey (1888 – 1892) ; fils d'Antoine Vicaire et neveu d'Henri Vicaire ;
 Eugène Vicaire (1839 – 1901) polytechnicien, inspecteur général des mines, fils d'Antoine Vicaire ;
 Georges Vicaire (1853 – 1921) est un bibliophile et bibliographe français du , fils d'Henri Vicaire directeur général des forêts ;
 Gabriel Vicaire (1848 – 1900) poète français qui chante la Bresse et la Bretagne ;
 Marcel Vicaire (1893 – 1976) peintre orientaliste, graveur, sculpteur, illustrateur et photographe français et administrateur au Maroc nommé par Lyautey, fils de Georges Vicaire :
 Marie-Humbert Vicaire (1906 – 1993), religieux dominicain, historien chrétien.

Cinéma 
 Le Vicaire (Der Stellvertreter en allemand), fiction pour le théâtre de Rolf Hochhuth

Notes et références